Geografia:
 Plymouth (Anglaterra).
 Plymouth (Califòrnia).
 Plymouth (Carolina del Nord)
 Plymouth (Connecticut)
 Plymouth (Illinois)
 Plymouth (Indiana)
 Plymouth (Iowa)
 Plymouth (Maine)
 Plymouth (Massachusetts)
 Plymouth (Minnesota)
 Plymouth (Montserrat)
 Plymouth (Nebraska)
 Plymouth (Nova Hampshire)
 Plymouth (Ohio)
 Plymouth (Pennsilvània)
 Plymouth (Utah)
 Plymouth (Vermont)
 Plymouth (Wisconsin)
 Mount Plymouth, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 New Plymouth, ciutat de Nova Zelanda.
 New Plymouth (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho.
 Plymouth (automòbil), marca d'automòbils mantinguda per Chrysler entre 1928 i 2001.
 Plymouth Acclaim, cotxe mid size fabricat per Plymouth els anys 1989 a 1995.
 Plymouth Barracuda o Cuda, compact/mid-size de 2 portes fabricat per Plymouth.
 Plymouth Breeze, cotxe de tipus mid size presentat el 1996.
 Plymouth Reliant
 Plymouth Road Runner, muscle car construït per Plymouth.
 Plymouth Sundance, cotxe de tipus compacte.
 Plymouth Voyager, minivan fabricat per Chrysler entre 1974 i 2000.
 Esport: Plymouth Argyle FC, club de futbol de la ciutat de Plymouth, Anglaterra.